Die Musikstunde steht für:

 Die Musikstunde (1953), US-amerikanischer Kurzfilm von Ward Kimball und Charles A. Nichols
 Die Musikstunde (Vermeer), Gemälde von Jan Vermeers (1662–1665)
 Die unterbrochene Musikstunde, Gemälde von Jan Vermeer (1660/1661)

Siehe auch:
 Musikpädagogik